John Burnet ist der Name folgender Personen:
* John Burnet (Politiker) (um 1527–1557/59), schottischer Politiker
 John Burnet (Maler) (1784–1868), schottischer Maler
 John Burnet (Architekt) (1814–1901), schottischer Architekt
 John Burnet (Philologe) (1863–1928), schottischer Philologe
 John James Burnet (1857–1938), schottischer Architekt

Siehe auch:
 John Burnett